Die Saison 1976/77 war die 34. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44. 

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, CF Atlante, wurde durch den Aufsteiger San Luis FC ersetzt. 

Wie bereits in der vorangegangenen Spielzeit praktiziert, die in 2 Gruppen unterteilt war, wurde der Wettbewerb in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat weiterhin jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die in zwei Gruppen mit jeweils 4 Mannschaften ausgetragen wurde. Die beiden Gruppensieger bestritten anschließend die Finalspiele.

Im Kampf um den Klassenerhalt standen sich die beiden punktschlechtesten Gruppenletzten in der Relegationsrunde gegenüber. Dabei setzte sich die Mannschaft von U.A.N.L gegen den CD Zacatepec durch, der seinen insgesamt dritten Abstieg in die Zweitklassigkeit hinnehmen musste.

Kreuztabelle

Endrunde

Gruppe 1 
!!UNM!!CAZ!!SFC!!A.E.

| class="hintergrundfarbe5" | || 0:2 || 4:2 || 1:1 
 || 1:2
| class="hintergrundfarbe5" | || 1:0 || 2:1 
 || 0:0 || 2:0
| class="hintergrundfarbe5" | || 2:0 
 || 0:2 || 0:0 || 2:1
| class="hintergrundfarbe5" | 
|- 
|}

Gruppe 2 
!!UDG!!AME!!POT!!GDL

| class="hintergrundfarbe5" | || 0:0 || 3:0 || 0:0 
|| 3:1
| class="hintergrundfarbe5" | || 7:1 || 0:1 
 || 0:2 || 2:2
| class="hintergrundfarbe5" | || 3:0 
 || 0:2 || 1:2 || 0:3
| class="hintergrundfarbe5" | 
|-
|}

Finale 

|}

Relegationsrunde 
Die beiden punktschlechtesten Mannschaften bestritten am Saisonende zwei Relegationsspiele um den Klassenerhalt. 

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1976/77 bei RSSSF.com

1976
Fußballsaison 1976/77